SK Jihlava je historický název těchto klubů:
SK Jihlava (lední hokej) – zaniklý hokejový klub
TJ Modeta Jihlava – zaniklý fotbalový klub
Sportovní klub Jihlava – občanské sdružení, sdružující 18 neprofesionálních sportovních oddílů
SK Jihlava (florbal) – florbalový klub (ženy hrají 1. ligu)